Quinby ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Quinby (Kansas)
 Quinby (South Carolina)
 Quinby (Virginia)
 Quinby Forest (South Carolina)
 Quinby Township (Kidder County, North Dakota)

Personen:
 Charles Quinby (1899–1988), US-amerikanischer Schwimmer 
 Henry B. Quinby (1846–1924), US-amerikanischer Politiker und von 1909 bis 1911 Gouverneur des Bundesstaates New Hampshire
 Moses Quinby (1810–1875), US-amerikanischer Imker

Unternehmen
 J. M. Quinby & Co., ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Kutschen, Karosserien und Elektrofahrzeugen

Siehe auch:
 Quimby